Schiffsdiesel steht für:
 die umgangssprachliche Kurzform für Schiffsdieselmotor
 einen speziell für Schiffsmotoren hergestellten Dieselkraftstoff: Marinedieselöl

Siehe auch: